BiH:
 Bojišta (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje

Crna Gora:
 Bojišta (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje